Renículo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Adonis microcarpa.
 El nombre común de la planta Adonis annua.
 El nombre común de la planta Adonis microcarpa.